«Ионика» (), другое название — «Посвящение Кавафису» — скульптура работы испанского скульптора Жузепа Марии Субиракса (1927—2014). Находится в г. Пальма на о. Мальорка (Балеарские о-ва) Испании. Создана в апреле 1983 года и установлена в Королевском саду возле дворца Альмудайна.

Скульптура посвящена греческому поэту Константиносу Кавафису (1863—1933). На пьедестале высечен отрывок из «Ионической песни» (1911) Кавафиса на каталанском языке, которую Карлес Риба (1893—1959) перевел с греческого:

Автор изобразил колонну ионического ордера как женское тело. Таким образом, волюты капителей выполнены в виде груди, а фуст напоминает женские бедра и ягодицы. В этой работе Субиракс обращается к классицизму, совмещая два неотъемлемых элемента своего творчества: женщину и архитектуру.

Сначала Субиракс внес на рассмотрение другой проект — «Конь», который в итоге не был утвержден. В апреле 1983 года мэрия Пальмы получила скульптуру «Ионийка» в подарок.

Ссылки 
 Информация на сайте Субиракса
 Jònica By Josep Maria Subirachs  

Скульптуры 1983 года